«Возвращение домой» () — американский веб-сериал в жанре психологического триллера, созданный Илаем Горовицем и Микой Блумбергом. Его премьера состоялась 2 ноября 2018 года на Amazon Video. Режиссёром всех серий первого сезона стал Сэм Эсмейл, а в главных ролях снялись Джулия Робертс, Бобби Канавале, Стефан Джеймс, Ши Уигхэм, Алекс Карповски и Сисси Спейсек.

Режиссёром второго сезона сериала выступил Кайл Патрик Альварес, а главные роли сыграли Жанель Монэ, Крис Купер и Джоан Кьюсак. Стефан Джеймс и Хонг Чау вернулись к своим ролям из первого сезона. Премьера второго сезона состоялась 22 мая 2020 года.

Сюжет 
В 2018 году Хайди Бергман работает социальным работником в Центре поддержки «Возвращение домой», помогающем бывшим военнослужащим справиться с ПТСР и вернуться к нормальной гражданской жизни. Четыре года спустя Бергман трудится в кафе официанткой и совершенно ничего не помнит о предыдущем месте работы. После того, как чиновник из Министерства обороны США интересуется, почему она покинула «Возвращение домой», Бергман понимает, что её ввели в заблуждение относительно истинной цели данной программы.

В ролях

В главных ролях 
 Джулия Робертс — Хайди Бергман (сезон 1), психолог, работающая в центре поддержки «Возвращение домой», куратор Уолтера Круза.
 Бобби Канавале — Колин Белфаст (сезон 1; приглашённый актёр — сезон 2), начальник Хайди.
 Стефан Джеймс — Уолтер Круз, молодой ветеран войны и клиент центра «Возвращение домой».
 Ши Уигхэм — Томас Карраско (сезон 1), чиновник из управления генерального инспектора Министерства обороны, расследующий деятельность центра «Возвращение домой».
 Алекс Карповски — Крейг Петросян (сезон 1; повторяющаяся роль — сезон 2), консультант по жизненным навыкам в центре «Возвращение домой».
 Сисси Спейсек — Эллен Бергман (сезон 1), мать Хайди.
 Жанель Монэ — Жаклин «Джеки» Калико / Алекс Истерн (сезон 2), женщина, которая приходит в себя в лодке и пытается установить свою личность. 
 Хонг Чау — Одри Темпл (сезон 2; повторяющаяся роль — сезон 1), секретарша в компании Geist Emergent Group, которой принадлежит «Возвращение домой».
 Крис Купер — Леонард Гайст (сезон 2), владелец Geist Emergent Group.
 Джоан Кьюсак — Франсин Бунда (сезон 2), представительница Министерства обороны США, которая становится партнером Гайста после инцидента с «Возвращением домой».

Второстепенный состав 
 Айден Майери — Рейна, секретарша в центре «Возвращение домой» (сезон 1).
 Билл Стивенсон — Эйб (сезон 1).
 Сэм Марра — Джейвен (сезон 1).
 Жан-Батист, Мэрианн — Глория Мориссо, мать Уолтера (сезон 1).
 Джереми Аллен Уайт — Джозеф Шрайер, бывший солдат, служивший в одном отряде с Уолтером и находившийся с ним в центре «Возвращение домой» (сезон 1).
 Олден Рей — Морис (сезон 1).
  — Эйбл (сезон 1).
 Фрэнки Шоу — Дара, официантка в кафе «У толстяка Моргана» (сезон 1).
  — Памела «Пэм» Бэйли, начальница Карраско в министерстве обороны.
 Сидни Тамиа Пуатье — Лидия Белфаст, жена Колина (сезон 1).
 Дермот Малруни — Энтони, бойфренд Хайди (сезон 1).
  — Энгел (сезон 1).
 Рафи Гаврон — Кори (сезон 1).
 Фрэн Кранц — Рон, босс Колина в Geist Emergent Group.
  — Лейн (сезон 2).

Приглашённые актеры 
  — Кейт («Помощь»)
  — Эвита, сестра Глории Мориссо («Игрушки»)
 Джон Биллингсли — Бадди («Люди»)

Список серий

Обзор сезонов

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2020)

Производство

Разработка 
16 декабря 2016 года было объявлено, что компания Universal Cable Productions получила права на экранизацию подкаста Gimlet Media «Возвращение домой», и продюсер Сэм Эсмейл создаст на его основе телесериал. Исполнительными продюсерами нового шоу наряду с Эсмейлом были назначены Чед Гамильтон, Эли Хоровиц, Мика Блумберг, Алисия Ван Куверинг, Алекс Блумберг, Мэтт Либер и Крис Джилиберти. Сообщалось, что в борьбе за права на подкаст Universal удалось обойти ряд серьезных конкурентов, в том числе Sony Pictures Television c Мишель Макларен; 20th Century Fox Television c Мэттом Ривзом и Майклом Де Лукой, а также TriStar Pictures c Джорджем Клуни и его компанией Smoke House Pictures, которые собирались снять художественный фильм.

19 июля 2017 года стриминговый сервис Amazon Video заказал два сезона сериала. Горовицу и Блумбергу было поручено написание сценария, Эсмейл занял кресло режиссёра. 20 июля 2018 года стало известно, что премьера сериала состоится 2 ноября 2018 года.

8 апреля 2020 года было объявлено, что премьера второго сезона состоится 22 мая 2020 года.

Кастинг 
5 июня 2017 года стало известно, что Джулия Робертс ведёт переговоры по поводу исполнения главной женской роли. 8 ноября 2017 года Стефан Джеймс получил главную мужскую роль. В том же месяце к актёрскому составу присоединился Бобби Каннавале, а 17 января 2018 года — Ши Уигхэм. В марте 2018 года место в основном актёрском составе досталось Алексу Карповски, а второстепенные роли получили Дермот Малруни, Хонг Чау, Джереми Аллен Уайт, Сидни Тамиа Пуатье, Мэрианн Жан-Батист, Брук Блум, Айден Майери, Джейкоб Питтс и Сисси Спейсек. В качестве приглашённой звезды был заявлен Фрэн Кранц.

16 января 2019 года стало известно о том, что Робертс не вернётся к роли Хайди Бергман во втором сезоне сериала, но сохранит за собой должность исполнительного продюсера.

23 июля 2019 года было объявлено, что главную роль во втором сезоне сыграет Жанель Монэ. В августе 2019 года стало известно, что Стефан Джеймс и Хонг Чау вернутся к своим ролям из первого сезона. В следующем месяце к основному составу присоединился Крис Купер.

Маркетинг 
29 июня 2018 года были опубликованы первые кадры из сериала и фото со съёмочной площадки. 20 июля 2018 года на фестивале Comic-Con в Сан-Диего был представлен первый тизер-трейлер сериала, а также постер. 8 сентября 2018 года был выпущен второй тизер. 13 сентября 2018 года появился первый официальный трейлер серии, а 22 октября 2018 года — второй трейлер.

Премьера 
Мировая премьера сериала состоялась 7 сентября 2018 года на 43-м Международном кинофестивале в Торонто (Канада). Первые четыре эпизода были показаны в рамках секции телевизионных программ Primetime. 25 октября 2018 года в кинотеатре Regency Bruin Theatre в Лос-Анджелесе, Калифорния, состоялась американская премьера сериала. На мероприятии присутствовали Сэм Эсмейл, Джулия Робертс, Стефан Джеймс, Дермот Малруни и Ши Уигхэм.

Оценки критиков 
Сериал получил высокие оценки критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у «Возвращения домой» 98 % положительных рецензий со средней оценкой 8,26 из 10 на основе 92 отзывов. Критический консенсус сайта гласит: «„Возвращение домой“, впечатляющий дебют Джулии Робертс на малом экране, сочетает пугающую тайну с маниакальной чувствительностью, захватывает и не отпускает». На Metacritic сериал получил 83 балла из 100 на основе 35 рецензий, что свидетельствует о «всеобщем признании».

Награды

Примечания 

Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы NBC Universal Television
Телесериалы Amazon Studios
Оригинальные программы Amazon Video
Телесериалы Anonymous Content